Camarea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Camarea ingår i familjen Malpighiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Camarea